Die BCR Open Romania 2010 waren ein Tennisturnier, das vom 20. September bis 26. September 2010 in Bukarest stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche fanden in Metz die Open de Moselle 2010 statt, welche genau wie die BCR Open Romania zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten.

Titelverteidiger im Einzelbewerb war der Spanier Albert Montañés, welcher im Halbfinale gegen Juan Ignacio Chela ausschied. Im Finale konnte dieser Pablo Andújar mit 7:5, 6:1 besiegen und so seinen sechsten Titel auf der World Tour gewinnen. Im Doppelbewerb traten František Čermák und Michal Mertiňák nicht zur Titelverteidigung an. Es gewannen Chela und der Pole Łukasz Kubot ihren ersten gemeinsamen ATP-Titel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 368.450 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 420.200 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 18. bis 20. September 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 24 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 30 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Bukarest